Джуліан Прістер ( 1935) — американський джазовий тромбоніст.
 Прістер Борис Самуїлович ( 1938) — український радіобіолог, доктор біологічних наук.